En Italie, dans certaines ville la  Piazza Grande  désigne la plus grande place où se déroulent habituellement les activités, elle est souvent bordée de bâtiments prestigieux :
 La Piazza Grande d'Arezzo
 La Piazza Grande de Bergame
 La Piazza Grande de Gubbio
 La Piazza Grande de Livourne
 La Piazza Grande de Mirandola
 La Piazza Grande de Modène
 La Piazza Grande de Naples
 La Piazza Grande d'Oderzo
 La Piazza Grande de Palmanova
 La Piazza Grande de Pérouse
La Piazza Grande de Trieste

 D'autres dénominations existent, comme Piazza Maggiore de Bologne, ... 

 En Suisse, la  de Locarno, est la place où se passe le Festival international du film de Locarno.

Titres 

 Piazza Grande - chanson de Lucio Dalla de 1972
  - show télévisé de la Rai Due

 00
Toponymie italienne